Embu désigne à la fois :
 la ville d'Embu, au Brésil ;
 le phénomène de ternissement d'un feuil qui perd son brillant, le plus souvent par zones, en raison d'une peinture exécutée sur un fond pas assez sec qui aspire des plaques d'huile ;
 Au Kenya :
 la ville d'Embu
 la tribu Embu, ethnie dominante des environs d'Embu.
 Embu, langue bantoue parlée par l'ethnie Embu

Notes et références